De 32 spelers met de hoogste world-ranking zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 93 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 23 poules. De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. Achttien nummers twee spelen een voorronde. De winnaars daarvan zijn de laatste negen deelnemers die aan de eindronde worden toegevoegd.

De eindronde is een afvalsysteem met 64 (32+23+9) spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden in alle rondes.

Titelverdediger was de Duitser Dimitrij Ovtcharov. Hij kwam deze maal niet verder dan de tweede ronde, waar hij verloor van de Pool Jakub Dyjas.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van oktober 2016. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer deel. Namens België Martin Allegro, Robin Devos, Florent Lambiet en Cédric Nuytinck.

Kwalificatie 

 De groepswinnaars kwalificeren zich voor de eindronde.
 Achttien nummers 2 in de groepen spelen eerst nog een voorronde.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Groep 14

Groep 15

Groep 16

Groep 17

Groep 18

Groep 19

Groep 20

Groep 21

Groep 22

Groep 23

Voorronde

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  Uitslagen
  ITTF World Rankings oktober 2016

Sport in 2016